La bella e la bestia (La Belle et la Bête) – fiaba europea
La bella e la bestia (La Belle et la Bête) – film del 1946 diretto da Jean Cocteau
La bella e la bestia (La Belle & la Bête) – film del 2014 diretto da  Christophe Gans

Pagine correlate 
La bella e la bestia (disambigua)
Beauty and the Beast